Cult puede referirse a:
 Cult Industries, SURFWEAR de origen Australiano.
 Cult, comuna francesa de Alto Saona.
 Cult, álbum de Apocalyptica.
 Cult, serie de televisión estadounidense.